Gillois est un patronyme porté notamment par :

 André Gillois (1902-2004), écrivain, réalisateur, scénariste et dialoguiste français ;
 Daniel Gillois (1888-1959), cavalier français.

Toponymie
 Gillois est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.

Engins militaire 

 Le Bac amphibie ou Gillois, est un équipement de l'armée de terre française. 

Homonymie de patronyme